Хебранг, Андрия (младший)
 Хебранг, Андрия (старший)